Der er flere opslag med titlen I Am Legend:

 I Am Legend (roman) - en roman af Richard Matheson fra 1954:
 I Am Legend (film) - en film fra 2007